Mislin bezeichnet

 die Gemeinde Myslín, Okres Písek, Tschechien

Mislin ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Mislin (1807–1878), Schweizer Abt und Prälat
 Marcus Mislin (* 1951), Schweizer Schauspieler und Theaterregisseur
 Miron Mislin (1938–2018), deutscher Architekt und Bauhistoriker